Pudeto puede referirse a:
 el río Pudeto, en el norte de la isla de Chiloé, Chile;
 el puente que pasa sobre él;
 el combate de Pudeto, peleado a sus orillas durante la guerra de independencia de Chile;
 el Regimiento Reforzado n.º 10 "Pudeto", cuyo nombre conmemora el combate.